Allsvenskan (1973) była 49. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 14 kwietnia, a zakończył się 27 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytuł obroniła drużyna Åtvidabergs FF. Tytuł króla strzelców zdobył Jan Mattsson, który w barwach Östers IF strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1973 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1973 w Szwecji